

Capitale de la culture 

 Capitale européenne de la culture
 Capitale de la culture islamique
 Capitale arabe de la culture
 Capitale américaine de la culture

Voir aussi 

 
 Capitale : ville où siègent les pouvoirs d'un pays.